Шаповалова — російське прізвище.

Відомі носії:
 Шаповалова Вікторія Олексіївна (* 1957) — український науковець в галузі фармацевтичного права. Доктор фармацевтичних наук, професор.
 Шаповалова Дар'я (* 1987) — засновник і креативний директор київського тижня моди Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.
 Шаповалова Марія (Маша Гойя) (1988) — українська співачка, фіналістка російського талант-шоу «Голос».
 Шаповалова Наталія Іванівна — начальник відділу товариства «Арніка», Донецька область, заслужений працівник фармації України.
 Шаповалова Олена Олексіївна (1969) — український державний службовець і громадський діяч у сфері туризму, Голова Державного агентства України з туризму та курортів (2011 —2014).
 Шаповалова Сюзанна Олександрівна (1936—2020) — український режисер-документаліст. Заслужений діяч мистецтв України (2003).

Див. також 
 Шаповалов

Примітки 

Російські прізвища